Harpactus är ett släkte av steklar som beskrevs av William Edward Shuckard 1837. Harpactus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Harpactus